Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2012 vond plaats van 23 tot en met 29 april 2012 in de Duitse plaats Stuttgart. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het toernooi van 2012 trok 40.950 toeschouwers.

Enkelspel 
In het sterk bezette toernooi  stonden (voor het eerst sinds Wimbledon 2009) de nummers 1 tot en met 4 van de wereld in de halve finale. In de finale stonden, voor de derde keer dat jaar, Viktoryja Azarenka en Maria Sjarapova tegenover elkaar. Azarenka had de vorige twee ontmoetingen gewonnen, maar deze keer was het Maria Sjarapova die er met de titel vandoor ging – zij won in twee sets: 6-1 en 6-4. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar 25e WTA-toernooiwinst, de eerste van dat jaar. Zij won op dit toernooi US$ 115.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera S.

Geplaatste speelsters 

De volgende speelsters verkregen een wildcard:
  Kristina Barrois
  Mona Barthel

De volgende speelsters wisten zich te kwalificeren:
  Iveta Benešová
  Gréta Arn
  Alizé Cornet
  Anna Tsjakvetadze

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sabine Lisicki en Samantha Stosur waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste team Květa Peschke en Katarina Srebotnik werd in de halve finale uitgeschakeld. Als vervanger voor het als tweede geplaatste, teruggetrokken koppel Mirza/Pennetta was op de plaatsingslijst een vijfde toegevoegd: het Tsjechische duo Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová. Zij wonnen het toernooi – zij versloegen in de finale het ongeplaatste Duitse koppel Julia Görges en Anna-Lena Grönefeld in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2012
Stuttgart